Manhattan Skyline:

 Manhattan Skyline — норвежская музыкальная группа, играющая в стиле маткор.
 Manhattan Skyline — сингл группы a-ha.